Emile Biasini
Daniel Biasini
Sarah Biasini
Sébastien-Marcel Biasini
Oddo Biasini
Patronyme italien